Sankt Zeno steht für:

* Zenon von Verona († 371/372), Bischof von Verona, Heiliger  

Sankt Zeno oder St. Zeno steht für folgende geographischen Objekte:
 St. Zeno (Bad Reichenhall), Ortsteil von Bad Reichenhall, Bayern
 St. Zeno, Ort bei Serfaus, Bezirk Landeck, Tirol, siehe Zienerbichl
 Forst Sankt Zeno, gemeindefreies Gebiet im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kirche St. Zeno (Bad Reichenhall), ehemalige Stiftskirche, heutige Pfarrkirche in Bad Reichenhall
 Kloster St. Zeno (Bad Reichenhall), ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift in Bad Reichenhall
 Kloster St. Zeno (Isen), Kloster in Isen, Bayern
 St. Zeno (Isen), Kirche in Isen

Siehe auch:
 Zeno 
 Zenokirche, Kirchengebäude
 San Zeno
 San-Zeno-Altar
 Sanzeno, Gemeinde in der Provinz Trentino, Italien